Místopisné jméno Ollagüe může mít různé významy:

 Ollagüe – hora (5868 m n. m.), neaktivní stratovulkán na hranicích Chile a Bolívie
 Ollagüe (Chile) – obec na severu Chile na hranicích s Bolívii